Midas Touch kan syfta på:

 Midas Touch (musikgrupp) – svensk thrash metalband
 Midas Touch (film) – en pornografisk film med svenska skådespelaren Linda Thorén